Dit is een lijst van planetoïden 90301-90400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 17 januari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (90301) - || 2003 EN45 || 7 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90302) - || 2003 EJ48 || 9 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90303) - || 2003 EL49 || 10 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90304) - || 2003 EM53 || 9 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90305) - || 2003 FX || 21 maart 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (90306) - || 2003 FO4 || 26 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90307) - || 2003 FB10 || 23 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90308) Johney || 2003 FV14 || 23 maart 2003 || Catalina || CSS
|-
| (90309) - || 2003 FZ15 || 23 maart 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (90310) - || 2003 FH16 || 23 maart 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (90311) - || 2003 FM19 || 25 maart 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (90312) - || 2003 FL22 || 25 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90313) - || 2003 FY23 || 23 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90314) - || 2003 FL36 || 23 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90315) - || 2003 FK37 || 23 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90316) - || 2003 FZ38 || 23 maart 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (90317) Williamcutlip || 2003 FZ42 || 23 maart 2003 || Catalina || CSS
|-
| (90318) - || 2003 FO49 || 24 maart 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (90319) - || 2003 FO50 || 25 maart 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (90320) - || 2003 FK63 || 26 maart 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (90321) - || 2003 FZ67 || 26 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90322) - || 2003 FR70 || 26 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90323) - || 2003 FV72 || 26 maart 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (90324) - || 2003 FL74 || 26 maart 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (90325) - || 2003 FW76 || 27 maart 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (90326) - || 2003 FA79 || 27 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90327) - || 2003 FO83 || 27 maart 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (90328) Haryou || 2003 FQ85 || 28 maart 2003 || Catalina || CSS
|-
| (90329) - || 2003 FY87 || 28 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90330) - || 2003 FT90 || 29 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90331) - || 2003 FT91 || 29 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90332) - || 2003 FH92 || 29 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90333) - || 2003 FW92 || 29 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90334) - || 2003 FC94 || 29 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90335) - || 2003 FD96 || 30 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90336) - || 2003 FP97 || 30 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90337) - || 2003 FQ97 || 30 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90338) - || 2003 FH102 || 31 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90339) - || 2003 FF104 || 25 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90340) - || 2003 FQ106 || 27 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90341) - || 2003 GT5 || 1 april 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90342) - || 2003 GQ6 || 2 april 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (90343) - || 2003 GO8 || 3 april 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90344) - || 2003 GA9 || 1 april 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90345) - || 2003 GC14 || 1 april 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90346) - || 2003 GP15 || 3 april 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90347) - || 2003 GF35 || 8 april 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90348) - || 2003 GA36 || 5 april 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90349) - || 2003 GV39 || 8 april 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90350) - || 2003 GO42 || 6 april 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90351) - || 2003 GW42 || 9 april 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (90352) - || 2003 GK49 || 8 april 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90353) - || 2003 GC50 || 7 april 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90354) - || 2003 GD50 || 7 april 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90355) - || 2003 HC12 || 25 april 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90356) - || 2003 HW12 || 24 april 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90357) - || 2003 HC20 || 26 april 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (90358) - || 2003 HP26 || 27 april 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90359) - || 2003 HY31 || 28 april 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90360) - || 2003 HJ43 || 29 april 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90361) - || 2003 HY48 || 30 april 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90362) - || 2003 HZ51 || 30 april 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90363) - || 2003 HH52 || 30 april 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (90364) - || 2003 JS7 || 2 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90365) - || 2003 JL10 || 2 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90366) - || 2003 JJ13 || 5 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90367) - || 2003 LC5 || 6 juni 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90368) - || 2003 MG || 19 juni 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (90369) - || 2003 MN1 || 23 juni 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90370) Jókaimór || 2003 NY5 || 7 juli 2003 || Piszkéstető || Piszkéstető, K. Sárneczky, B. Sipőcz
|-
| (90371) - || 2003 PV7 || 2 augustus 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (90372) - || 2003 QR88 || 25 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90373) - || 2003 SZ219 || 28 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90374) - || 2003 UO60 || 17 oktober 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90375) - || 2003 UX257 || 25 oktober 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90376) Kossuth || 2003 VL || 5 november 2003 || Piszkéstető || Piszkéstető, K. Sárneczky, Sz. Mészáros
|-
| (90377) Sedna || 2003 VB12 || 14 november 2003 || Palomar || M. E. Brown, C. A. Trujillo, D. Rabinowitz
|-
| (90378) - || 2003 WL23 || 18 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90379) - || 2003 WO56 || 20 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90380) - || 2003 WX68 || 19 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90381) - || 2003 WA69 || 19 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90382) - || 2003 WL73 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90383) Johnloiacono || 2003 WN89 || 16 november 2003 || Catalina || CSS
|-
| (90384) - || 2003 WV112 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90385) - || 2003 WU121 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90386) - || 2003 WO126 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90387) - || 2003 WY140 || 21 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90388) Philchristensen || 2003 WY152 || 24 november 2003 || Catalina || CSS
|-
| (90389) - || 2003 WQ153 || 28 november 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90390) - || 2003 XH5 || 1 december 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90391) - || 2003 XM7 || 1 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90392) - || 2003 XB12 || 14 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90393) - || 2003 XD14 || 15 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90394) - || 2003 XK14 || 15 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90395) - || 2003 XD15 || 1 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90396) Franklopez || 2003 YA4 || 16 december 2003 || Catalina || CSS
|-
| (90397) Rasch || 2003 YW4 || 16 december 2003 || Catalina || CSS
|-
| (90398) - || 2003 YA16 || 17 december 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90399) - || 2003 YN16 || 17 december 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (90400) - || 2003 YS26 || 18 december 2003 || Kitt Peak || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten